Barbour kan syfta på:

James Barbour
John Barbour
John S. Barbour
John S. Barbour, Jr.
Haley Barbour
Philip Pendleton Barbour
William Warren Barbour
J. Barbour and Sons, brittisk klädtillverkare

Se även
Barbour County

Engelska efternamn